Küsters ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Küsters (* 1954), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hanns Jürgen Küsters (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler
 Hans-Martin Küsters (1946–2014), deutscher Künstler und Pädagoge
 Karsten Küsters (* 1943), deutscher Opernsänger der Stimmlage Bass
 Josef Laurenz Küsters (* 1915), niedersächsischer Politiker (CDU)
 Matthias Küsters (1856–1936), deutscher Gutsherr und Politiker (Zentrum)
 Stephan Küsters (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Willy Küsters (1888–1949), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Kusters
 Custers